Arkoe ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arkoe (Missouri)
 Arkoe (Ohio)

Siehe auch:
 Arko
 Arco